Az 1991–1992-es magyar női kézilabda-bajnokság a negyvenegyedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két csoportban két kört játszottak. Az alapszakasz után az A és B csoport 1., 3. valamint 2., 4. helyezettjei újabb két csoportban egymás közt szintén két kört játszottak, majd play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, míg az 5-8. helyezettek egymás közt két kört játszottak a 9-16. helyért.

A Hargita KC új neve a döntő alatt Hargita KC lett.

A Békéscsabai Előre Spartacus SC új neve Békéscsabai Előre KC, majd Békéscsabai Előre KSE lett.

A Secotex SE új neve Szegedi Egységes SK lett.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

1–4. helyért 
Elődöntő: Hargita KC–Békéscsabai Előre KSE 23–15, 23–14 és Vasas SC-Citadella Night Club–Szegedi Egységes SK 20–14, 24–12

Döntő: Építők KC–Vasas SC-Citadella Night Club 11–16, 17–12, 11–14, 12–11, 15–15 (b:4–5)

3. helyért: Békéscsabai Előre KSE–Szegedi Egységes SK 16–16 (b:5–4), 16–21, 22–16, 16–34, 26–16

5–8. helyért 
5–8. helyért: Debreceni VSC–JTFK-Lehel SC 36–23, 21–21 (b:4–5), 27–18 és Győri Eurokommerz Sportközpont SE–Testnevelési Főiskola SE-101 nap 18–16, 23–13

5. helyért: Debreceni VSC–Győri Eurokommerz Sportközpont SE 20–14, 19–17, 29–20

7. helyért: Testnevelési Főiskola SE–JTFK-Lehel SC 21–24, 18–25, 23–23 (b:5–4), 22–28

* b: büntetőkkel

9–16. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1993
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu
Nemzeti Sport 1992.03.07, 03.08, 03.28, 03.29, 03.30, 03.31, 04.04, 04.06, 04.18, 04.24, 05.09, 05.14, 05.23

N1991
Magyarno~ikezilabdabajnoksag
Magyarno~ikezilabdabajnoksag